Югосталь:
 «Югосталь» — трест, образованный в 1921 году и объединивший металлургические заводы Юзовки, Петровки, Макеевки и Енакиево.
 «Югосталь» — украинский футбольный клуб из Енакиево, Донецкой области.